На стадии проектирования образцы бронетехники с 1952 года, как правило, носили обозначение «Объект» (или «Изделие») с соответствующим числовым индексом. В случае успешного прохождения испытаний и приёма образца на вооружение они получали войсковое обозначение. Естественно, многие модели так и остались на уровне опытных образцов или даже только в чертежах.

Диапазоны номеров 
Индексы присваивались не в хронологическом порядке. Более того, в 1959 году всем КБ, занимающимся разработкой БТВТ, были официально выделены специальные диапазоны номеров:
 1—99 — Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), ныне Нижний Новгород
 100—199 — Уральский вагоностроительный завод (Уралвагонзавод, завод № 183), Нижний Тагил
 200—299 — диапазон для танков Ленинградского Кировского завода (ЛКЗ), ныне Санкт-Петербург
 300—349 — Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш), ныне Екатеринбург
 350—399 — Минский тракторный завод, Минск
 400—499 — Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. В. А. Малышева (после войны — завод № 75), Харьков
 501—549 — Рубцовский машиностроительный завод, Рубцовск
 550—599 — Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ), Мытищи
 500, 600—649 — Омский завод транспортного машиностроения (завод № 174), Омск
 650—699 — Курганский машиностроительный завод (КМЗ), Курган
 700—799 — Челябинский Кировский (тракторный) завод (ЧКЗ, ЧТЗ), Челябинск
 800—849 — диапазон ЛКЗ для машин ракетных комплексов
 850—899 — Московский автомобильный завод (ЗИС, ЗИЛ), Москва
 900—999 — Сталинградский (Волгоградский) тракторный завод (СТЗ, ВгТЗ), ныне Волгоград
 1000—1050 — Кутаисский автомобильный завод, Кутаиси

Примечания

См. также 
 ГМ (серия)

Бронетехника СССР
Бронетехника на стадии проектирования
Бронетехника на стадии проектирования
Бронетехника на стадии проектирования
Бронетехника на стадии проектирования